Фасівська сільська рада — Житомирська область, Володарсько-Волинський район
 Фасівська сільська рада — Київська область, Макарівський район